Příjmení Isaacs nese více různých osobností:

 Gregory Isaacs (1951–2010) – jamajský zpěvák a hudební skladatel
 Jason Isaacs (* 1963) – britský herec
 Roger O. Isaacs (* ????) – jihoafrický zpěvák a operní pěvec